Banikas der Familienname folgender Personen:

 Christos Banikas (* 1978), griechischer Schachspieler
 Georgios Banikas (1888–1956), griechischer Stabhochspringer